93 км, 93-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 93 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Курская область). Код 206723.
 93 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 466020.
 93 км — пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Мурманская область). Код 014681.
 93 км — упразднённый остановочный пункт / пассажирская платформа,  Октябрьская железная дорога (Ленинградская область). Код 042323.
 93 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Ленинградская область). Код 044988.
 93 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Республика Крым. Код 471550 (Украина), 868342 (Россия).
 93 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога (Узбекистан). Код 733922.
 93 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 785722.
 93 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 814693.
 93 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 818228.
 93 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 841421.
 93 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 845013.
 93 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 870937.
 93 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Тамбовская область). Код 601935.
 93 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Белгородская область). Код 435662.
 93 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Дальневосточная железная дорога (Сахалинская область). Код 994133.
 93 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Иркутская область). Код 923462.
 93 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Кировская область). Код 271845.
 93 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 682650.